

Patronyme 
 Henri Babinski (1855-1931), dit Ali-Bab, ingénieur des mines et gastronome français
 Joseph Babinski (1857-1932), frère cadet du précédent, neurologue français

Divers 
 Signe de Babinski : réponse en extension du réflexe cutané plantaire en cas de syndrome pyramidal, décrit par Joseph Babinski.

Homonymie de patronyme